Cwetana Kiriłowa Pironkowa, bułg. Цветана Кирилова Пиронкова (ur. 13 września 1987 w Płowdiwie) – bułgarska tenisistka, reprezentantka kraju w rozgrywkach Pucharu Federacji.

Kariera tenisowa 
Jest tenisistką praworęczną z oburęcznym backhandem. Półfinalistka wielkoszlemowego Wimbledonu w sezonie 2010. Swój debiut w turnieju wielkoszlemowym zanotowała w 2006 roku podczas Australian Open i dotarła tam do drugiej rundy, wcześniej pokonując Venus Williams. W 2014 roku dotarła do finału zawodów WTA Premier w Sydney, w którym pokonała Angelique Kerber 6:4, 6:4.

Sklasyfikowana najwyżej na 31. miejscu w rankingu singlowym WTA Tour we wrześniu 2010 roku. Ma na koncie sześć triumfów w zawodach ITF w grze pojedynczej.

Życie prywatne 
Trenowana była przez ojca, Kiriła Enczewa, który uczył ją tenisa od kiedy skończyła cztery lata. Mama, Radosweta Nikołova, była mistrzynią w pływaniu. Ma brata Enczo i siostrę Elisawetę, również uprawiającą grę w tenisa.

W lipcu 2016 poślubiła swojego długoletniego partnera, Michaiła Mirczewa. W kwietniu 2018 urodziła syna Aleksa.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Cwetana Pironkowa nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 1 (1–0)

Przypisy

Bibliografia 

Bułgarskie tenisistki
Bułgarscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Płowdiwie
Urodzeni w 1987
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016